Berlancourt kan syfta på:

 Berlancourt, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Berlancourt, Oise, fransk kommun i departementet Oise